Coruña es una calle localizada en la colonia Viaducto Piedad de la delegación Iztacalco en la Ciudad de México. Es probablemente de las zonas comerciales más importante del rumbo.

Se delimita por el lado poniente con Calzada de Tlalpan, donde se encuentra la salida de la estación del metro Viaducto de la línea 2 y una pequeña base de combis que llevan a distintas zonas cercanas hacia el oriente de la ubicación.

Por el lado oriente se delimita por el Eje 1 Ote. Av. Andrés Molina Enríquez, aunque llega a haber comercios hasta el Eje 2 Ote.

Hay una muy amplia variedad de comercios y restaurantes. Entre los jóvenes y adultos jóvenes es una zona de referencia, dado que algunos locales de comida (principalmente de tortas, tacos y otros antojitos) abren hasta altas horas de la noche. En 2015, en la esquina de Tlalpan y Coruña se abrió una sucursal de la cadena de pizzas Little Caesars, donde anteriormente se ubicada la tienda Discolandia.aquí se encontraba la clínica 10 del IMSS hasta 1964.en 1951 se formaron grupos feministas.en el periódico el nacional se confirmó la reunión de las trabajadoras del IMSS con el presidente ruiz cortinez el 6 de abril de 1952 confirmando el voto femenino en el deportivo 18 de marzo

Enlaces externos 
Delegación Iztacalco

Notas 

Calles de Iztacalco